Brave má více významů:

v hudbě
 Brave (album, Kate Ceberano)
 Brave (album, Jennifer Lopez)
 Brave (píseň, Jennifer Lopez)
 Brave (album, Marillion)
 Brave (album, Nichole Nordeman)
 Brave (píseň, Nichole Nordeman)
Brave (album, Magdalena Tul)

ve filmu
 Brave, originální název animovaného filmu Rebelka studia Pixar z roku 2012

jiné
 Brave (webový prohlížeč)

Reference